Сеффорд: ()

Географічні об'єкти 

 Сеффорд — невключена територія в штаті Алабама, США
 Сеффорд — місто в штаті Аризона, США

Прізвище 

 Лоренс Сеффорд (1890–1973) — американський криптограф
 Вільям Едвін Сеффорд (1859–1926) — американський ботанік і етнограф